Junobrunnen heißen Brunnen mit der Brunnenfigur der römischen Göttin Juno, häufig in Verbindung mit einem Pfau als Symbol der Ehe und der Schönheit, dazu zählen:

*Junobrunnen (Stuttgart)
Junobrunnen (Zürich)

siehe auch
Der Junobrunnen, Teil der Brunnenanlage Die Vier Brunnen, Rom